El nombre Alberto Saavedra puede referirse a:

 Alberto Saavedra (1945-), actor colombiano.
 Alberto Saavedra Pérez (1889-1941), dramaturgo y periodista boliviano.
 Alberto Saavedra Brazo (1971-), futbolista español.
 Alberto Saavedra Muñoz (1981-), futbolista español.
 Teatro municipal Alberto Saavedra Pérez, en La Paz, Bolivia.